Lusk může být:

 Lusk – suchý pukavý jednoplodolistový plod

příjmení
 Jeremy Lusk (1984–2009) – americký freestyle motokrosový jezdec
 Stanislav Lusk (1931–1987) – reprezentant Československa ve veslování